Gabba steht für:
 Gabber, eine Spielart der Technomusik
 Gabba Nation (kurz [-GN-]), Berliner DJ-Combo
 Gabba Front Berlin, Berliner Hardcore-Techno-Projekt
 Gabba Island, auch Gerbar Island, Gebara Island oder Two Brothers Island genannt, ist eine unbewohnte australische Insel im Zentrum des Archipels der Torres-Strait-Inseln
 Gabba (Fluss), einen Fluss in Äthiopien

Gabba ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Francesco Gabba (1838–1920), italienischer Jurist und Hochschullehrer
 Emilio Gabba (1927–2013), italienischer Althistoriker
 Melchiade Gabba (1874–1952), italienischer General und Senator